Šturmai ist eine litauische Ortsbezeichnung:
 Šturmai (Šilutė), Dorf in der Rajongemeinde Šilutė, Bezirk Klaipėda (Sturmen, Kreis Memel, Ostpreußen (Memelland))
 Šturmai, litauische Bezeichnung des ostpreußischen Ortes Sturmen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Paporotnoje, Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland